Karasu Çayı (türkisch für „schwarzes Wasser“) ist der Name folgender Flüsse in der Türkei:

 Karasu Çayı (Delice Çayı), linker Quellfluss des Delice Çayı
 Karasu (Euphrat-Nebenfluss), rechter Nebenfluss des Euphrat 
 Karasu Çayı (Melendiz Çayı), rechter Nebenfluss des Melendiz Çayı
 Karasu Çayı (Sakarya), linker Nebenfluss des Sakarya

Siehe auch:
 Karasu (Euphrat-Quellfluss) (Karasu Nehri), Quellfluss des Euphrat